Пеликанья нога, или пеликанова нога, или апорраис пеликанья нога () — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства Aporrhaidae.

Описание 
Размеры раковины 26—55 мм. Высота раковины достигает 55 мм, ширина — 45 мм. Раковина прочная высококонической формы, с угловатыми 8—10 оборотами, разделёнными глубоким швом и почти щелевидным устьем. Обороты раковины угловатые, умеренно выпуклые, с несколькими рядами бугорков, которые на последнем обороте сливаются в единое ребро. На периферии последнего оборота имеется ещё одно ребро с острыми бугорками.

Устье полукруглой формы, с удлинённым открытым сифональным каналом, по своей форме напоминающим листик. Край устья сильно утолщенный — с четырьмя прямыми отростками, верхний из которых прижат к завитку. Наружная губа расщеплена на 3 листовидных выроста. На их внутренней поверхности проходят срединные бороздки. Верхний листовидный вырост очень часто сливается с самим завитком раковины моллюска. Два оставшихся выроста располагаются диагонально вверх и вниз относительно устьичной щели. Именно данные отростки и напоминают лапу с перепонками. Окраска раковины жёлтого, светло-коричневого, красно-коричневого или желтоватого цвета. Внутренняя поверхность устья белая или желтоватая. Внутренняя губа — бледно-жёлтая<ref name="Московская">Московская Н. Раковины мира. История, коллекционирование, искусство. — Издательства: Аквариум-Принт, Харвест, 2007 г. — 256 стр.</ref>.

Раковины взрослых моллюсков порой обрастают сидячими организмами — губками и т. п.

 Распространение 
Распространён в северо-восточной Атлантике от Исландии до Марокко и в Средиземном море. Моллюск обитает также в Северном море, в проливах Каттегат и Ла-Манш. Зафиксированы единичные случаи нахождения этого моллюска в Чёрном море (Крым, Кавказское побережье). В 2007 году популяция моллюска также была найдена в Баренцевом море у Мурманского берега (Кислая губа, Дальнезеленецкая губа).

 Образ жизни 
Населяет глубины 10—80 метров. Предпочитает мягкие грунты — песчаные и илисто-песчаные. С возрастом и развитием большой лапчатой наружной губы раковины моллюски переходят к жизни на каменистых грунтах. Часто моллюски находятся закопавшимися в песчаный грунт.
Основу рациона составляет органический детрит и диатомовые водоросли, которые моллюск собирает с поверхности грунта. Передвигаются, подтягивают тело небольшими толчками. Размножение происходит в мае—июне. Моллюски откладывают мелкие, около 2 мм, одиночные яйца.

 Примечания 

 Литература 
 Erhardt/Moosleitner: Mergus Meerwasser-Atlas Band 2, Mergus-Verlag, Melle, 1997, ISBN 3-88244-112-7
 Klaus Janke und Bruno P. Kremer: Düne, Strand und Wattenmeer. Tiere und Pflanzen unserer Küsten.'' Kosmos (Franckh-Kosmos); Auflage: 4. (Juni 2006), ISBN 3-440-09576-2

Ссылки 
 Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758) 
 gastropods.com — Aporrhais pespelecani

См. также 
 Куриная нога
 Язык фламинго

Животные, описанные в 1758 году
Моллюски Атлантического океана
Апораисы